Utemeljeni sum je lahko:

 utemeljeni sum, pravniški termin
 Utemeljeni sum (knjiga), roman Johna Katzenbacha
 Utemeljeni sum (film), film iz leta 1995, posnet po romanu Johna Katzenbacha
 Utemeljeni sum (televizijska serije), televizijska serija, ki so jo od 2001 do 2003 predvajali na televizijski postaji PAX
 Just Cause (računalniška igra) (prevod Utemeljeni sum), računalniška igra iz leta 2006
 utemeljena vojna, doktrina v vojaški etiki
 Operacija Utemeljeni sum, skrivno ime za ameriško invazijo na Panamo leta 1989
 Španska državljanska vojna, ki so jo pogosto imenovali Zadnji utemeljeni razlog